Caesar — латинское написание слова .
 Caesar — серия компьютерных игр
 Caesar 
 Caesar II 
 Caesar III
 Caesar IV

Аббревиатура:
  () — проект космического аппарата;
 CAESAR () — французская самоходная артиллерийская установка;
  () — бортовая радиолокационная станция истребителя Eurofighter Typhoon.

См. также 
 American Caesar (альбом)
 Цезарь (значения)